bedrijf
 Sijthoff Pers, voormalig uitgever van dagbladen
 Sijthoff-planetarium, een voormalig planetarium in Den Haag
 Luitingh-Sijthoff, een Nederlandse uitgeverij, in 1989 ontstaan door een fusie tussen A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij en Uitgeverij Luitingh b.v.
 A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij, een Nederlandse uitgeverij, van 1851-1989

 Nederlands persoon
 Albertus Willem Sijthoff (1829-1913), uitgever
 Albert Sijthoff (1853-1927), uitgever, oprichter en directeur van de Haagsche Courant en president-commissaris van A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij
 Albert Willem Sijthoff jr. (1883-1965), uitgever, oprichter Sijthoff-planetarium
 Henri Sijthoff (1887-1927), uitgever, zoon van Albert Sijthoff en vader van Henk Sijthoff
 Henk Sijthoff (1915-2000), uitgever, zoon van Henri Sijthoff en vader van Bob Sijthoff
 Bob Sijthoff (1944), ook wel Henri of Bobby genoemd, zakenman
 Cornelis Sijthoff (1858-1929), uitgever, directeur van het Rotterdamsch Nieuwsblad
 George Henri Sijthoff (1861? - 1917), directeur van het het Leidsch Dagblad
 Freddy Sijthoff (1921-2009), zakenman en uitgever, kleinzoon van Albert
 Willem Sijthoff (1965), ondernemer en uitgever, zoon van Freddy
 Theo Sijthoff (1937-2006), wielrenner en modeontwerper